Die World Series 1987 war die 84. Auflage des Finals der Major League Baseball. Der Meister der American League, die Minnesota Twins besiegten den Champion der National League, die St. Louis Cardinals, mit 4:3 Spielen. Die Best-Of-Seven Serie startete am 17. Oktober und endete am 25. Oktober 1987 und ging über die volle Anzahl von Spielen.

Erstmals in der Geschichte der World Series konnten alle sieben Spiele vom jeweiligen Heimteam gewonnen werden. Diese Konstellation gab es in den Jahren 1991 und 2001 erneut.

Als MVP der Serie wurde Minnesotas Pitcher Frank Viola ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Samstag, 17. Oktober 1987 im Hubert H. Humphrey Metrodome in Minneapolis, Minnesota

Spiel 2 
Sonntag, 18. Oktober 1987 im Hubert H. Humphrey Metrodome in Minneapolis, Minnesota

Spiel 3 
Dienstag, 20. Oktober 1987 im Busch Memorial Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 4 
Mittwoch, 21. Oktober 1987 im Busch Memorial Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 5 
Donnerstag, 22. Oktober 1987 im Busch Memorial Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 6 
Samstag, 24. Oktober 1987 im Hubert H. Humphrey Metrodome in Minneapolis, Minnesota

Spiel 7 
Sonntag, 25. Oktober 1987 im Hubert H. Humphrey Metrodome in Minneapolis, Minnesota

Einzelnachweise 

1987
Baseball 1987
Sportveranstaltung in Minneapolis
Sportveranstaltung in St. Louis
Hubert H. Humphrey Metrodome
Minnesota Twins
St. Louis Cardinals